De naam van meer dan honderd plaatsen in Rusland, waaronder
 Pokrovka (Pimorski)
 Pokrovka (Kirgizië), een dorp in de Kirgizische oblast Talas
 Pokrovka (Oekraïne), een dorp in de Oekraïense oblast Mykolajiv
 Pokrovka (Rusland)
 Bolsjaja Pokrovskajastraat, belangrijke straat in Nizjni Novgorod, Rusland; vaak afgekort als 'Pokrovka'